

Lokalizacje

Niemcy 
 Mauern – dzielnica Neustadt an der Donau
 Mauern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Zobacz też 
 Mauer